Иван Спирин: Спирин, Иван Лаврентьевич (1872—?) — политический и религиозный деятель, член Государственной думы Российской империи III созыва от Московской губернии, старообрядец.
 Спирин, Иван Тимофеевич (1898—1960) — генерал-лейтенант авиации, доктор географических наук, Герой Советского Союза.